Списък на военните звания в Сухопътни войски на Китай.

Въоръжени сили на Китай
Китай